Als Revolutionsgericht oder Revolutionstribunal wird eine Institution zur Durchführung von Gerichtsprozessen oder auch Schauprozessen im Verlaufe einer Revolution genannt. Es 
kann ein mehr oder weniger unabhängiges Gericht sein oder ein Terrororgan. Siehe im Einzelnen:
in Frankreich: Revolutionstribunal
im Irak: Irakisches Revolutionsgericht
im Iran: Islamisches Revolutionsgericht